Канака — многозначный термин:
 Канака (мифология) — дочь Эола.
 Канака (бывш. Луч) — курорт на Южном Берегу Крыма.
 Канака — балка на Южном Берегу Крыма.
 Канака — ботанический заказник республиканского значения в Крыму.